Владимира Андреевна Бандера-Давидюк (, ,  — , ) — украинская . Дочь священника Андрея Бандеры, сестра Степана Бандеры.

Была четвёртым ребёнком. После смерти матери Владимиру воспитывала её тетя, родная сестра матери Екатерина Антоновна. В мае-сентябре 1919 года находилась на Тернопольщине. Училась в Стрыйской гимназии, окончила семилетку. В 1932 году окончила польскую гимназию «Люкс» в городе Стрый. В 1933 году вышла замуж за священника Теодора Давидюка, вместе с мужем воспитывала шестерых детей. 23 марта 1946 арестована в Бориславе вместе с мужем, который возглавлял Калушский уездный отдел ОУН. Осуждена 7 сентября 1946 года на 10 лет исправительно-трудовых лагерей в Красноярском крае и Казахстане и на 5 лет лишения прав с конфискацией имущества. Пока супруги отбывали наказание, дети содержались в детских домах. Теодор Давидюк погиб в лагерях, а Владимира Андреевна в 1956 году вернулась в УССР к дочери Мирославе в село Казаковка Долинского района и проживала там до 1995 года. Умерла в городе Стрый в августе 2001 года в возрасте 88 лет.

Литература 
 Мельничук Б. Бандера-Давидюк Володимира Андріївна // Тернопільський енциклопедичний словник : У 4 т. — Тернопіль, 2004. — Т. 1. — 696 с. — С. 74.
 Дем’ян Г. Матеріяли до Енциклопедії «ОУН і УПА» // Визвольний шлях. — 2002. — Кн. 10.

Общественные деятели Украины
Репрессированные в СССР
Заключённые ГУЛАГа
Члены Организации украинских националистов
Степан Бандера